Masquerade è un brano musicale della rapper statunitense Nicki Minaj, l'ultima traccia inclusa nell'edizione deluxe del suo secondo album in studio Pink Friday: Roman Reloaded.

Il brano 
Masquerade è stata prodotta da Dr. Luke e Benny Blanco. La stessa Minaj ha ammesso di aver scritto uno dei brani del suo nuovo album pensando a come si sentisse un campione alle Olimpiadi di Londra 2012. In seguito alla pubblicazione dell'album Pink Friday: Roman Reloaded. si è scoperto che la cantante faceva riferimento a Masquerade. Nicki Minaj ha poi aggiunto che "la canzone parla del sentirsi ispirato a vincere e a non mollare mai" e che "con Masquerade volevo trasmettere emozioni".

La cantante ha girato un video nella quale appare indossando abiti sgargianti mentre attraversa una strada, fotografata dai paparazzi. In seguito la Adidas ha proposto alla cantante di utilizzare il video come spot per la marca di scarpe. Il video è stato pubblicato i primi giorni di agosto 2012.